Laso ist der Nachname von:
 Pablo Laso (* 1967), spanischer Basketballspieler und -trainer
 Sergei Georgijewitsch Laso (1894–1920), russischer Revolutionär

Laso ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Laso (Kamtschatka), in der Region Kamtschatka
 Laso (Primorje, Dalneretschensk), in der Region Primorje, Stadtkreis Dalneretschensk
 Laso (Primorje, Lasowski), in der Region Primorje, Verwaltungszentrum des Lasowski rajon

Siehe auch:
 Lasów
 Laasow
 Lazo